rugby – zespołowa gra sportowa i jej odmiany:
 rugby union – rugby 15-osobowe
 rugby 7 – 7-osobowa, olimpijska odmiana rugby union
 rugby 10 – 10-osobowa odmiana rugby
 rugby league – rugby 13-osobowe
 rugby league sevens – 7-osobowa odmiana rugby league
 rugby league nines – 9-osobowa odmiana rugby league
 rugby podwodne – zespołowa gra sportowa rozgrywana pod powierzchnią wody w basenie
 rugby na wózkach – zespołowa gra sportowa dla osób z niepełnosprawnościami kończyn dolnych
 Rugby – miasto w Anglii (Wielka Brytania), od którego pochodzi nazwa gry rugby
 Rugby – dystrykt o statusie borough w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Rugby – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
 Rugby – dzielnica Brooklynu